Colby kan avse:   

 Colby, Cumbria – en ort i Eden, Cumbria, England
 Colby, Isle of Man – en ort i Isle of Man
 Colby, Kansas – en stad i Thomas County, Kansas, USA
 Colby, Norfolk – en ort och civil parish i Norfolk, England
 Colby, Wisconsin – en stad i Wisconsin, USA